Z1 oder Z 1 steht für:
 Panhard Dyna Z1, siehe Panhard Dyna Z
 BMW Z1, deutsches Automobil
 Z1 (Rechner), frei programmierbarer Rechner Konrad Zuses
 Kawasaki Z1, japanisches Motorradmodell
 ein Modul der Internationalen Raumstation, siehe Integrated Truss Structure
 Zerstörer 1 (D 170), deutscher Zerstörer der Bundesmarine
 Z 1 Leberecht Maass, deutscher Zerstörer der Klasse 1934 der deutschen Kriegsmarine
 Z1 (Kroatien), kroatischer Fernsehsender
 Konica Minolta Dimage Z1, japanische Digitalkamera, siehe Konica Minolta Dimage
 eine Art des Datenzugriffs durch einen Betriebsprüfer, siehe Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
 Sony Xperia Z1, japanisches Smartphone

Siehe auch:
 1Z

Z1